A 2008–2009-es magyar férfi röplabdabajnokság a hatvannegyedik magyar röplabdabajnokság volt. A bajnokságban tizenöt csapat indult el, az előző évi első helyezett az osztrák, magyar, szlovák, horvát és szlovén csapatok részvételével tartott Közép-európai Ligában szerepelt, a többiek az előző évi szereplés alapján két csoportban (kiemelt csoport: 1-7. helyért, ligacsoport: 8-14. helyért) két kört játszottak (az ifjúsági válogatott csak egy kört játszott). Az alapszakasz után a Közép-európai Ligában szereplő csapat és a kiemelt csoport 1-4. helyezettjei (az U23-as válogatott már nem vett részt) egymás közt két kört, a kiemelt csoport 5-7. és a ligacsoport 1-2. helyezettjei egymás közt szintén két kört, a ligacsoport 3-7. helyezettjei (az ifjúsági válogatott már nem vett részt) egymás közt szintén két kört játszottak. A középszakasz után az 1-8. helyezettek play-off rendszerben játszottak a végső helyezésekért, a 9-13. helyezettek egymás közt egy kört játszottak.

Alapszakasz

Kiemelt csoport

Ligacsoport 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Középszakasz 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Rájátszás

1–8. helyért 
Negyeddöntő: Kométa Kaposvár SE–Dági KSE 3:0, 3:0 és Kalo MÉH-Kecskeméti RC–Company Nyelviskola-Veszprémi RC 3:0, 3:1 és Dunaferr SE–MAFC-Mapei 2:3, 1:3 és HPQ-Szegedi RSE–Szolnoki RK SI 3:2, 0:3, 3:2

Elődöntő: Kométa Kaposvár SE–MAFC-Mapei 3:0, 3:0, 3:0 és Kalo MÉH-Kecskeméti RC–HPQ-Szegedi RSE 3:0, 3:0, 2:3, 3:0

Döntő: Kométa Kaposvár SE–Kalo MÉH-Kecskeméti RC 3:0, 3:1, 3:1

3. helyért: HPQ-Szegedi RSE–MAFC-Mapei 1:3, 0:3, 2:3

5–8. helyért: Dunaferr SE–Dági KSE 3:1, 3:1 és Szolnoki RK SI–Company Nyelviskola-Veszprémi RC 3:0, 2:3, 3:2

5. helyért: Dunaferr SE–Szolnoki RK SI 3:0, 3:0

7. helyért: Company Nyelviskola-Veszprémi RC–Dági KSE 3:0, 0:3, 3:2

9–13. helyért 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem V: Vereség Sz+: Nyert szett Sz-: Vesztett szett P: Pont

Források 
Magyar sportévkönyv 2010
Magyar Röplabda Szövetség

Röplabdabajnokság évei
Magyarferfiroplabdabajnoksag
Magyarferfiroplabdabajnoksag